Василий Веселов:
 
 Веселов, Василий Иванович (1909—1943) — майор, Герой Советского Союза.
 Веселов, Василий Куприянович (1930—2007) — машинист бумагоделательной машины Котласского целлюлозно-бумажного комбината, Герой Социалистического Труда.